Hommes et plantes (en català: Homes i plantes) és una revista trimestral (ISSN 1163-4464) editat per donar a conèixer millor les idees i l'acció de l'associació del Conservatori de col·leccions vegetals especialitzades (CCVS). La revista està escrita per professionals i aficionats apassionats. Es publica reportatges sobre les col·leccions vegetals existents a França i a l'estranger. Presenta testimonis de col·leccionistes, articles científics i reportatges sobre les plantes en el seu entorn o en col·leccions.

Hommes et plantes mostra la història dels homes, de vegades arriscant les seves vides,han marxat a buscar, arreu del món, les plantes per a l'alimentació, la cura d'embellir o el medi ambient.

La revista està dirigida pel periodista Patrick Mioulane i realitzada per edicions Protea.

Vegeu també 
 Jardí botànic | Arborètum
 Ecologia
 Botànica
 Biologia de la conservació
 Espècie amenaçada

Enllaços externs 
 Lloc web oficial de la revista 

Revistes en francès
Revistes de botànica